Voici la liste des planètes mineures numérotées de 295001 à 296000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 295001 à 296000

295001-295100

295101-295200

295201-295300

295301-295400

295401-295500

295501-295600

295601-295700

295701-295800

295801-295900

295901-296000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000